Cerina – antica città preromana distrutta nel 324 a.C.
 Cerina – varietà di mela
 Ossido di cerio o Cerina – composto del cerio